Canola steht für:
 Marco Canola (* 1988), italienischer Straßenradrennfahrer
 Canadian oil, low acid, eine Doppelnull-Rapssorte, siehe Raps#Canola